PJD steht für:

Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (Marokko), (französisch Parti de la justice et du développement) eine Partei in Marokko
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (Tunesien), (französisch Parti de la justice et du développement) eine Partei in Tunesien
Paul Jr. Designs, eine amerikanische Motorradfirma

PJD